Tetragonus är ett släkte av fjärilar. Tetragonus ingår i familjen Callidulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Tetragonus